SM-liiga 1982/1983 byla 8. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým IFK Helsinky.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 Ilves Tampere - SaiPa Lappeenranta 2:0 (4:1, 3:2)
 TPS Turku - Tappara Tampere 1:2 (2:7, 9:5, 2:3)

Semifinále 
 Jokerit Helsinky - Tappara Tampere 3:0 (4:3, 3:1, 5:4)
 IFK Helsinky - Ilves Tampere 3:1 (8:1, 1:7, 6:2, 3:2 P)

O 3. místo 
 Ilves - Tappara Tampere 2:0 (5:3, 8:5)

Finále 
 Jokerit Helsinky - IFK Helsinky 2:3 (4:3 P, 7:4, 2:6, 2:5, 2:3)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1982
Lední hokej v roce 1983
Sport ve Finsku v roce 1982
Sport ve Finsku v roce 1983